Keetch ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Keetch (1941–1996), britischer Fußballspieler 
 Paul Keetch (1961–2017), britischer Politiker
 Von G. Keetch (1960–2018), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Mormonen-General